Dans la mythologie grecque, ce nom peut désigner :
 Chioné fille de Dédalion, mère d'Autolycos et de Philammon ;
 Chioné fille de Borée, mère d'Eumolpos.
 Chioné, fille du Nil et de Callirrhoé